Zračna luka Nusatupe  je zračna luka u Salomonskim Otocima.

Vanjske poveznice

Zračne luke u Solomonskim Otocima